Brackeen ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Brackeen (1940–2021), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Joanne Brackeen (* 1938), Jazz-Pianistin und -Komponistin